Numery kierunkowe w Polsce – wskaźniki strefy numeracyjnej, które poprzedzają numer telefonu, pozwalając na skierowanie rozmowy we właściwy region
 Numery kierunkowe na świecie – wskaźniki poprzedzające numery telefonów w innych krajach
 Telefoniczny kod kraju – kod, który poprzedza numer telefonu, pozwalając na skierowanie rozmowy międzynarodowej do właściwego kraju

Zobacz też 

 Prefiks krajowy
 Prefiks międzynarodowy